Gioconda ist
 ein weiblicher Vorname mit der Bedeutung heiter, fröhlich; Namensträgerin ist zum Beispiel
 Gioconda Belli (* 1948), nicaraguanische Schriftstellerin und Lyrikerin
 als Gioconda Comitti ein Pseudonym von Ada von Boeselager (1905–1973), einer deutschen Kunstmalerin und Schriftstellerin

La Gioconda (die Heitere) ist ferner 
 eine Oper in vier Akten von Amilcare Ponchielli
 die italienische Bezeichnung eines Gemäldes von Leonardo da Vinci, das auch unter dem Namen Mona Lisa bekannt ist und vermutlich die Florentinerin Lisa del Giocondo darstellt.

Siehe auch
 Giocondo